Dittersdorf steht für:
 Carl Ditters von Dittersdorf (1739–1799), österreichischer Komponist

Orte in Deutschland:
 Dittersdorf (Thüringen), Gemeinde im Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Dittersdorf (Amtsberg), Ortsteil der Gemeinde Amtsberg, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Dittersdorf (Berga/Elster), Ortsteil der Stadt Berga/Elster, Landkreis Greiz, Thüringen
 Dittersdorf (Glashütte), Ortsteil der Stadt Glashütte, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Dittersdorf (Lößnitz), Ortsteil der Stadt Lößnitz, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Dittersdorf (Saalfeld), Ortsteil der Stadt Saalfeld/Saale, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Dittersdorf (Striegistal), Ortsteil der Gemeinde Striegistal, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Dittersdorf (Wüstung), Wüstung auf den Fluren von Pretzschendorf, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen

Orte in Österreich:
 Dittersdorf (Gemeinde St. Agatha), Ortschaft in der Gemeinde St. Agatha, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Orte in Polen:
(nach Landkreis-ABC)
 Dittersdorf, Kreis Braunsberg, Ostpreußen, seit 1945: Krzywiec (Frombork), Ort der Gmina Frombork, Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Dittersdorf, Kreis Jauer, Niederschlesien, seit 1945: Drzymałowice, Ort der Gmina Mściwojów, Powiat Jaworski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Dittersdorf, Kreis Mohrungen, Ostpreußen, seit 1945: Wielowieś  (Zalewo), Ort der Gmina Zalewo, Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Dittersdorf, Kreis Neustadt, Oberschlesien, seit 1945: Dytmarów, Ort der Gmina Lubrza, Powiat Prudnicki, Woiwodschaft Oppeln
 Dittersdorf, Kreis Sprottau, Niederschlesien, seit 1945: Dziećmiarowice, Ort der Gmina Szprotawa, Powiat Żagański, Woiwodschaft Lebus

Orte in Tschechien
 Dětřichov u Svitav (Dittersdorf), Gemeinde im Okres Svitavy
 Dětřichov u Moravské Třebové (Dittersdorf), Gemeinde im Okres Svitavy
 Dětřichov nad Bystřicí (Dittersdorf an der Feistritz), Gemeinde im Okres Bruntál
 Větřkovice (Dittersdorf), Gemeinde im Okres Opava
 Dětřichovice (Dittersdorf am Kirchberg), Ortsteil von Světlá Hora, Okres Bruntál
 Dětřichov (Uničov) (Dittersdorf), Ortsteil von Uničov, Okres Olomouc
 Čermná na Moravě (Groß Dittersdorf), Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Libavá, Okres Olomouc

Siehe auch:
 Dětřichov